

Personnalités 

 Laura Räty (née en 1977), femme politique finlandaise, ministre ;
 Noora Räty (née en 1989), joueuse finlandaise de hockey sur glace ;
 Seppo Räty (né en 1962), athlète finlandais spécialiste du lancer du javelot.